L'édition 2013 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Philipp Kohlschreiber remporte l'épreuve en simple, František Čermák et Filip Polášek celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi change de  principal, l'édition se nomme cette année BMW Open by Atlanticlux.

Lauréats 
Philipp Kohlschreiber remporte son  en simple en battant en finale Marin Čilić. L'Allemand décroche ainsi son  à Munich après celui de 2007.

En double, František Čermák et Filip Polášek remportent leur  ensemble en battant en finale Xavier Malisse et Dick Norman. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2012
ATP 2012
Munich
Tennis en avril 2012
Tennis en mai 2012